organki w znaczeniu instrumentu muzycznego
 organki w znaczeniu broni
 Organki – podrodzina ptaków z rodziny łuszczakowatych